Buchegger ist der Familienname folgender Personen:

 Anna Carina Buchegger (* 1989), österreichische Musicaldarstellerin
 Anna Buchegger (* 1999), österreichische Sängerin
 Christine Buchegger (1942–2014), österreichische Schauspielerin
 Franz Eduard Buchegger (1814–1868), Stiftsbibliothekar in St. Gallen. 
 Friederike Buchegger, österreichische Gegnerin des Nationalsozialismus
 Jürg H. Buchegger (* 1956), seit 2013 Prorektor und Dozent für praktische Theologie an der Staatsunabhängigen Theologischen Hochschule in Basel
 Sebastian Buchegger (1870–1929), Augsburger Architekt
 Sepp Buchegger (* 1948), deutscher Karikaturist, Autor und Illustrator

 einer Schweizer Familie, siehe Buchegg (Adelsgeschlecht)

Siehe auch:
 Buchecker
 Buchegg